El término brusca puede hacer referencia a:

Botánica
Brusca, la planta Asparagus acutifolius.

Personas
 Carmen Brusca (1985-), jugadora de futsal y una futbolista argentina.
 Giovanni Brusca (1957-), asesino de la Mafia, detenido en Italia el 20 de mayo de 19961
 Núria Ventura Brusca (1974-), política española.

Otros usos
Brusca, en náutica, medida de compás.